Ženská čtyřhra Australian Open 2022 probíhala ve druhé polovině ledna 2022. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl belgicko-běloruský pár Elise Mertensová a Aryna Sabalenková, jehož členky nestartovaly společně. Singlová světová dvojka Sabalenková zvolila start pouze v melbournské dvouhře. Mertensová vytvořila třetí nasazenou dvojici s Ruskou Veronikou Kuděrmetovovou. V semifinále však podlehly Krejčíkové se Siniakovou.

Kateřina Siniaková a Elise Mertensová vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky ve čtyřhře. Postupem do semifinále si Siniaková zajistila setrvání na čele klasifikace.

Vítězem se stal první světový pár Češek Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, který ve finále za 2.42 hodin zdolal kazachstánsko-brazilskou dvojici Anna Danilinová a Beatriz Haddad Maiová po třísetovém průběhu 6–7, 6–4 a 6–4. Vylepšily tím finálovou účast z roku 2021. Češky poprvé vyhrály ženskou čtyřhru na Australian Open a navázaly na dva triumfy z French Open a výhru ve Wimbledonu 2018. Ke zkompletování kariérního grandslamu jim scházela trofej z US Open. Společně ovládly jedenáctý turnaj. Na okruhu WTA Tour Krejčíková vybojovala dvanáctý deblový titul a pro Siniakovou to bylo šestnácté takové turnajové vítězství. Jana Novotná s Helenou Sukovou vyhrály australský major v roce 1990 jako reprezentantky Československa. Mezi další Češky, které zvítězily jako součást mezinárodního páru, se řadily Renáta Tomanová (1978), Helena Suková (1992), Jana Novotná (1995) a Lucie Šafářová (2015 a 2017).

Danilinová s Haddad Maiová navázaly spolupráci na začátku sezóny 2022 a ve finále poprvé prohrály, když první společný start na lednovém Sydney Tennis Classic  proměnily v titul. Obě odehrály první grandslamové finále. Haddad Maiová již s Češkami prohrála finále v juniorské čtyřhře French Open 2013.

Nasazení párů 
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (vítězky)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (semifinále)
  Veronika Kuděrmetovová /  Elise Mertensová (semifinále)
  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (2. kolo)
  Alexa Guarachiová /  Nicole Melicharová-Martinezová (3. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Giuliana Olmosová (2. kolo)
  Darija Juraková Schreiberová /  Andreja Klepačová (1. kolo)
  Coco Gauffová /  Caty McNallyová (1. kolo)
  Caroline Dolehideová /  Storm Sandersová (čtvrtfinále)
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (2. kolo)
  Ljudmila Kičenoková /  Jeļena Ostapenková (2. kolo)
  Nadija Kičenoková /  Sania Mirzaová (1. kolo)
  Asia Muhammadová /  Jessica Pegulaová (2. kolo)
  Sü I-fan /  Jang Čao-süan (3. kolo)
  Irina-Camelia Beguová /  Nina Stojanovićová (1. kolo)
  Viktória Kužmová /  Věra Zvonarevová (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ženská čtyřhra